Göran Gustafsson kan syfta på:

 Göran Gustafsson (religionssociolog) (1936-2018), svensk professor i religionssociologi vid Lunds universitet.
 Göran Gustafsson (affärsman) (1919-2003), svensk affärsman och forskningsdonator.